Адријана Јанић (; Витир, 25. јул 1974) је америчка глумица српског порекла.

Филмографија 

|-
|1999.||||Undressed||Лаура||
|-
|2000.||||Angel||Атрактивна девојка||
|-
|2001.||||Diary of a Sex Addict||Џули||
|-
|2003.||||Oliver Beene||Сузи||
|-
|2003.||||N. B. T.||||
|-
|2004.||||Complete Savages||Теа||
|-
|2005.||||Choker||Теа||
|-
|2005.||Доктор Хаус||Doktor Haus||Др Вивиан||
|-
|2006.||Поверљиво из кухиње||Kitchen Confidential||||
|-
|2006.||||All In||||
|-
|2006.||||Cattle Call||||
|-
|2007.||Лас Вегас||Las Vegas||||
|-
|2008.||||Stilettо||||
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1974.
Америчке глумице
Срби у Америци